Михољац може бити:

 Горњи Михољац, насељено место у саставу града Слатине, Вировитичко-подравска жупанија, Хрватска;
 Доњи Михољац, насељено место и град, Осјечко-барањска жупанија, Хрватска;